Nedan följer en lista över vinnare och motståndare i damsingel vid Wimbledonmästerskapen.

Lista

Källor

Externa länkar

Wimbledon damsingel
Wimbledonmästerskapen